Эрландссон () — фамилия шведского происхождения.

Известные носители:
 Эрландссон, Адриан (род. 1970) — шведский рок-музыкант.
 Эрландссон, Даниэль (род. 1976) — шведский рок-музыкант.
 Эрландссон, Ингемар (1957—2022) — шведский футболист.
 Эрландссон, Рагнар (род. 1941) — премьер-министр Аландских островов (1991—1995).
 Эрландссон, Тим (род. 1996) — шведский футболист.